Трёхбуквенные обозначения семейств сосудистых растений — система трёхбуквенных обозначений названий семейств сосудистых растений, разработанная для удобства записи этих названий. Каждое включённое в данную Систему название семейства имеет уникальное обозначение, состоящее из трёх латинских заглавных букв. Система предназначена для унификации сокращённых записей названий семейств в гербариях, электронных ботанических базах данных и других хранилищах информации.

Первый вариант Системы был предложен ботаником Уильямом Альфредом Вебером в статье «Mnemonic three-letter acronyms for the families of vascular plants: a device for more effective herbarium curation», опубликованной в 1982 году в журнале «Taxon» (том 31, стр. 74—88). После этого система дорабатывалась как самим Вебером, так и другими ботаниками, среди которых можно выделить американца Нейла Сноу (Neil Snow), сотрудника Bishop Museum, Гонолулу, США.

Последняя версия Системы, в которую вошли 786 названий семейств и их обозначений, была опубликована 10 ноября 2009 года на сайте Ботанического общества штата Колорадо (Colorado Native Plant Society), США. В этой версии учтены те новые названия семейств, которые включены в Систему классификации APG III (2009).

Помимо названий семейств со стандартными окончания -aceae в Систему включены также семь устаревших названий семейств, иногда используемых в ботанической литературе, — Compositae, Cruciferae, Gramineae, Guttiferae, Labiatae, Leguminosae, Palmae.

Таблица названий семейств и их обозначений

См. также 
 Семейства покрытосеменных (APG III)
 Семейства цветковых растений (по данным проекта The Plant List)

Примечания

Литература 
 Neil Snow. Three-Letter Family Acronyms for Vascular Plants. Версия Системы от ноября 2009 года: полный текст статьи на сайте «Colorado Native Plant Society». 
 Neol Snow, Nathan Holton. Three-Letter Family Acronyms based on results of The Angiosperm Phylogeny Group // Taxon 49 — 2000 Добавления в Систему, сделанные в 2000 году.

 
Списки:Ботаника
Списки сокращений
Биологические глоссарии